Кубок Франции по футболу 2021/2022 — 105-й розыгрыш кубка Франции, проводимый Федерацией футбола Франции. В турнире приняли участие клубы Франции. Титул защищает «Пари Сен-Жермен».

Турнир возвращается к стандартному формату сезона 2019/20, после изменений в прошлом сезоне в связи с пандемий COVID-19. Однако 21 октября 2021 года было объявлено, что Новая Каледония не будет представлена на этом турнире в связи с ситуацией на территории.

Изменения в правилах 
После решения DNCG, исключившего «Ньор» из всех соревнований сезона 2021/22, в седьмой раунд прошло лишь 19 команд Лиги 2.

Количество квалифицировавшихся команд от каждого региона вернулось к количеству сезона 2019/20, т.е. в седьмой раунд вышло 146 материковых команд, вместо 144.

21 октября 2021 года было объявлено, что команды с Новой Каледонии не примут участие в турнире в связи с продолжающиейся пандемией COVID-19 на острове и введением локдауна до 31 октября 2021 года.

Расписание

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания 

2021/2022
Франция
Европейские национальные футбольные кубки в сезоне 2021/2022